Nella mitologia greca, Tosseo (Τοξεύς) può riferirsi a:
 Tosseo – figlio di Testio
 Tosseo – figlio di Oineo e nipote del precedente
 Tosseo – figlio di Eurito, ucciso da Eracle